Turpilianus ist der Name folgender Personen:

 Publius Petronius Turpilianus (Münzmeister), römischer Münzmeister
 Publius Petronius Turpilianus (Konsul 61) (vor 18–68), römischer Politiker

Siehe auch:
 Turpilius